Il singolare del torneo di tennis Lagos Open 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Paul Haarhuis che ha battuto in finale T. J. Middleton 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Paul Haarhuis (Campione)
 Christian Geyer (primo turno)
 Nduka Odizor (semifinali)
 Menno Oosting (primo turno)

 Scott Patridge (primo turno)
 Daniel Marco (quarti di finale)
 Paul Wekesa (primo turno)
 Mark Keil (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Lagos Open 1991